Lakken, een oppervlaktebehandeling waar een laklaag als bescherming van een oppervlak wordt toegepast
 Lak (houtbewerking)
 Autolak
 Lakken (Iran), een Koerdische subgroep in West-Iran
 Laken of Lakken, een volk in de Russische autonome republiek Dagestan